Deichert ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Deichert (1871–1958), deutscher Arzt und Medizinhistoriker
 Wilhelm Deichert (1799–1873), deutscher Geiger, Klarinettist, Komponist und Musikpädagoge 

Siehe auch:
 Dächert
 Teichert